Yuba bezeichnet:
 Yuba, Spezialität der japanischen Küche
 Yuba (Basketball), jugoslawische Basketballliga

Yuba ist der Name folgender Orte:
 Yuba City, Ort in Kalifornien, USA
 Yuba County, County in Kalifornien
 Yuba River, Fluss in Kalifornien
 Yuba (Kalifornien), ehemalige Siedlung in Kalifornien
 Yuba (Michigan), Ort in Michigan, USA
 Yuba (Wisconsin), Ort in Wisconsin, USA

Siehe auch:
 Yuba Bharati Krirangan